«Со́боль» — 14-пушечный бриг типа «Соболь», один из двух бригов данного типа. Бриг был построен на Лодейнопольской верфи корабельным мастером В. Ф. Буданцевым и состоял в Балтийском флоте Российской империи. Корабль принимал участие в Отечественной войне 1812 года и войне с Францией 1813—1814 годов.

История службы 
Корабль был спущен на воду в 1806 году и в следующем году перешёл из Кронштадта в Ригу, где до 1811 года стоял на брандвахте. Во время Отечественной войны корабль участвовал в обороне Риги, а в августе 1813 года перешёл на Данцигский рейд, присоединился к эскадре контр-адмирала Грейга и принимал участие в бомбардировке крепости Вексельмюнде. Осенью корабль ушёл на зимовку в Мемель.

В следующем году бриг вернулся в Кронштадт, а в 1816-м был переоборудован в плавучую тюрьму.

Командиры 
Бриг «Соболь» в разное время ходил под командованием следующих капитанов:
 1807 — Н. К. Благово
 1808—1809 — П. А. Деревицкой 2-й
 1811 — П. Д. Мамаев
 1813—1814 — М. Н. Станюкович

См. также 
 Бриг «Ястреб» — второй корабль данной серии

Примечания

Литература 
 
 
 

Бриги Балтийского флота Российской империи
Суда по алфавиту